Harry Hopman
 Nell Hall Hopman (1909-1968), joueuse de tennis australienne

Autres 
 Hopman Cup
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 Josef Hopmann (1890-1975), astronome allemand